Marie Orleánská (19. prosince 1457, Blois – 1493, Mazères) byla vikomtka z Narbonne a hraběnka z Étampes.

Život 
Narodila se na zámku Blois jako dcera vévody Karla Orleánského a Marie, dcery Adolfa Klevského. Roku 1461 byla zasnoubena s Petrem Bourbonským, ke sňatku nedošlo a 8. září 1476 byla provdána za Jana z Foix, vnuka aragonského krále Jana II. Zemřela roku 1493 v Mazères a byla pohřbena zřejmě v místním farním kostele.

Vývod z předků 

Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Ženy
Dynastie Valois
Hraběnky z Étampes
Vikomtesy z Narbonne
Narození v Blois
Narození 19. prosince
Narození v roce 1457
Úmrtí v roce 1493